Michnevo è un toponimo che può riferirsi a:
 Michnevo: insediamento di tipo urbano della oblast' di Mosca;
 Michnevo: villaggio (selo) della oblast' di Voronež;
 Michnevo: comune della Bulgaria.